Marko Ciurlizza (Lima, 22 de fevereiro de 1978 ) é um ex-futebolista peruano, que atuava como meia..

Carreira 
Ciurlizza é conhecido no Brasil por sua passagem rápida pelo Botafogo. Ele fez parte do elenco da Seleção Peruana de Futebol da Copa América de 2004.

Futebolistas do Peru
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Futebolistas do Club Universitario de Deportes
Naturais de Lima
Jogadores da Copa América de 1997
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol